

Geografia
 Arnett – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Oklahoma

Persone
 Jon Arnett – giocatore di football americano statunitense
 Peter Gregg Arnett – giornalista e accademico neozelandese
 Will Arnett – attore canadese